

Tecnologia
 Flessibile – oggetto di impiantistica che si può piegare, come cavi elettrici, tubazioni, catene, funi 
 Flessibile – elettroutensile smerigliatrice portabile, per antonomasia dalla ditta Flex-Elektrowerkzeuge
 Circuito stampato flessibile – tipo di circuito stampato flessibile
 Motore flessibile – in grado di usare più carburanti

Scienza
 Risposta flessibile – strategia politico-militare

Pagine correlate
Flessibilità
Flex